O bolo de arroz (ou bolinho de arroz) alude aos seguintes pratos:

 Na cozinha Portuguesa:
 Bolo de arroz, (Bolo)
 Na cozinha chinesa:
 Nian gao
 Mochi
 Tangyuan
 Erkuai
 Na cozinha japonesa:
 Mochi
 Senbei
 Na cozinha vietnamita:
 Bánh bèo
 Bánh bò
 Bánh đúc
 Bánh chưng
 Bánh dầy
 Noutras cozinhas:
 Idli, índia
 Tteok, coreana
 Khao Tom, tailandesa
 Ketupat, malaya
 Chwee kueh, singapuresa
 Bolo de arroz inflado (puffed rice cakes em inglês), típico dos Estados Unidos e outros países ocidentais

Desambiguação